Murshid Quli Khan (Dekan) (17e eeuw), Perzisch beambte van het Mogolrijk in de Dekan;
Murshid Quli Khan (Bengalen) (±1665 - 1727), nawab van Bengalen tussen 1717 - 1727.